Sânnicolau se poate referi la:

 Localități din România
Sânnicolau Mic – fostă localitate din județul Arad
Sânnicolau de Beiuș – localitate din județul Bihor
Sânnicolau de Munte – localitate din județul Bihor
Sânnicolau Român – comună din județul Bihor
Sânnicolau Mare - oraș din județul Timiș
Sânnicolau German – fostă localitate din județul Timiș

Toponime românești